Кильца
 Кильца (или Кильце) — деревня в Козьмогородском сельском поселении Мезенского района Архангельской области
 Кильца (или Кильце) — река в Мезенском районе Архангельской области, приток Мезени